Наряд (, , ) – наказ, підстава, завдання у широкому розумінні. Частіше може означати:

 Завдання, розпорядження про виконання якої-небудь роботи. Письмове або усне. Розподілення, роздавання завдань на виконання роботи. 
Наряд-допуск - складене на спеціальному бланку розпорядження на виконання робіт з підвищеною небезпекою, яке визначає їх зміст, місце, початок і закінчення, необхідні заходи безпеки, склад бригади і осіб, відповідальних за безпечне виконання роботи. 
 Наряд на виконання завдання у війську (військовий наряд), наприклад, група озброєних та екіпірованих військовослужбовців (на транспортних засобах, у пішому порядку відповідно до визначених їм завдань), які здійснюють охорону установи.
 Документ чи розпорядження про видачу або відправку яких-небудь товарів, предметів, речовин, наприклад, устаткування, партії видобутої або збагаченої корисної копалини тощо.

Див. також 
 Наряд геолого-технічний

Примітки

Література

Посилання 
 Наряд  // 

Регуляторна діяльність у галузі гірництва